Hedley kan syfta på:

 Hedley (album) - debutalbumet av rockbandet Hedley
 Hedley (auktor) – en auktorsförkortning 
 Hedley, Northumberland - en civil parish i Northumberland, England
 Hedley (musikgrupp) - en kanadensisk rockkvartett känd för sångaren